Aline Bouvy (1974-), artiste plasticienne multidisciplinaire belge
 Frédéric Bouvy (1966- ) : pilote automobile belge
 Nico Bouvy (1892-1957) : footballeur international néerlandais